Włodzisław – imię męskie

 Włodzisław (zm. po 944/945) – książę lędziański

Miejscowości w Polsce:
 Włodzisław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Przybiernów
 Włodzisław – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo